Wyścig na 100 m stylem dowolnym kobiet był jedną z konkurencji pływackichrozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 54.57 (minimum A) oraz 56.48 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Britta Steffen.

Rywalizacja rozpoczęła się 1 sierpnia o 10:00 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 19:40. Finał konkurencji odbył się dzień później o 20:37 .

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

100 m stylem dowolnym kobiet